Sânge pentru sânge se poate referi la:
 Sânge pentru sânge (film din 1984)
 Sânge pentru sânge (film din 1991)